Newburgh ist die Bezeichnung mehrerer Orte:

in Schottland:
 Newburgh (Aberdeenshire)
 Newburgh (Fife)
 Newburgh (Moray)
 Newburgh (Orkney)
 Newburgh (Scottish Borders)

in England:
 Newburgh (Lancashire)
 Newburgh (North Yorkshire)

in Kanada:
 Newburgh (Ontario)

in den USA:
 Newburgh (Indiana)
 Newburgh (Maine)
 Newburgh (City, New York)

Newburgh ist der Familienname von:
 Louis Harry Newburgh (1883–1956), US-amerikanischer Physiologe

Sonstiges:
 Newburgh Point, Landspitze der Lavoisier-Insel, Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Newburg (Begriffsklärung)
 Neuburg (Begriffsklärung)